Канадските скалисти планини (; ) е наименование на частта от Скалистите планини, разположена на територията на Канада.

Планината има уникален климатичен и природен ландшафт, което я прави любима туристическа дестинация. Кордонът от върхове на Канадските скалисти планини преминава през провинциите Алберта и Британска Колумбия.

Планини и върхове 

Планински вериги в Канада
Планински вериги в Британска Колумбия
Планини в Албърта